Charles Abbot (1761-1817), botànic i entomòleg anglès.
 Charles Greeley Abbot (1872-1973), astrònom nord-americà.
 Charles Conrad Abbott (1843-1919), arqueòleg i naturalista nord-americà.